Magón es el nombre de varios personajes de Cartago:

 Magón (396 a. C.).— Militar cartaginés que combatió contra Dionisio I de Sicilia.
 Magón (344 a. C.).— Comandante de la flota cartaginesa en el año 344 a. C.
 Magón (275 a. C.).— Militar cartaginés del siglo III a. C.
 Magón (215 a. C.).— Militar cartaginés, embajador ante Filipo V de Macedonia.
 Magón (212 a. C.).— Militar cartaginés al mando de un cuerpo de caballería en Capua.
 Magón (209 a. C.).— Defensor de Cartago Nova frente a Escipión el Africano.
 Magón (204 a. C.).— Militar cartaginés bajo las órdenes de Asdrúbal Giscón.
 Magón (embajador).— Miembro de la embajada cartaginesa del año 149 a. C.
 Magón (escritor).— Escritor cartaginés, autor de un tratado de agricultura.
 Magón (noble).— Noble cartaginés tomado prisionero en el año 215 a. C.
 Magón Barca.— Comandante cartaginés, hermano de Aníbal.
 Magón el Brucio.— Miembro del Consejo de los Cien.
 Magón el Samnita.— Militar cartaginés de la segunda guerra púnica.
 Magón I de Cartago.— Rey de Cartago y fundador de la dinastía magónida.
 Magón II de Cartago.— Rey de Cartago.
 Magón III de Cartago.— Rey de Cartago.

También puede referirse a:

 Magón (barrio).— Un barrio de la antigua Cartago.
 Magón (escritor costarricense).— Seudónimo de Manuel González Zeledón.
 Magón (premio).— Premio cultural costarricense.